Navigation steht für:
 Navigation zu Wasser (Nautik), zu Land, in der Luft und im Weltraum (Astronautik)
 Navigation in Informationen, siehe: 
 Browsing
 Navigationsleiste
 Brotkrümelnavigation
 Drill-Down – Navigation in hierarchischen Daten